Бокоте́й — українське прізвище.

Персоналії 
 Андрій Бокотей (* 1938) — український художник, ректор Львівської національної академії мистецтв
 Андрій Бокотей — український зоолог, науковець Державного природознавчого музею НАН України
 Олекса Бокотей (191?–19??) — чехословацький, угорський, радянський та український футболіст

Українські прізвища